225277 Stino – asteroide della fascia principale
 Monte Stino – montagna delle Prealpi Bresciane e Gardesane
 San Stino di Livenza – comune italiano del Vento